Emmanuel Hamon peut désigner :
 Emmanuel Hamon, acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Emmanuel Hamon (1958-), footballeur français.